Bortel ist der Familienname folgender Personen:

 Milan Bortel (* 1987), slowakischer Fußballspieler
 Walter Bortel (1926–2000), österreichischer Radrennfahrer